Das Wort spontan oder der Name Spontan bezeichnet:

 ein Adjektiv oder Eigenschaftswort, siehe auch Spontaneität
 eine Zeitschrift, siehe Spontan (Zeitschrift)
 in Physik und Thermodynamik spontan ablaufende Prozesse
 siehe auch Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik#Der Zweite Hauptsatz als Kraftgesetz

Siehe auch: